Imelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Imelmann (1897–1917), deutscher Jagdflieger
 Johannes Imelmann (1842–1917), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Rudolf Imelmann (1879–1945), deutscher Anglist
 Sophie Imelmann (* 1996), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Immelmann